Spinipocregyes är ett släkte av skalbaggar. Spinipocregyes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Spinipocregyes